Alix kan syfta på:

 Alix – hjälten i Jacques Martins tecknade serie

Geografi

Frankrike 

 Alix, Rhône, ort och kommun, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Alix, Alberta, ort,